De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1877-1880 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1877 en de verkiezingen van 1880. De zittingsperiode ging in op 17 september 1877 en liep af op 19 september 1880.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1877

Liberalen (21 zetels)
Adolph Blussé
Willem Christiaan Borsius
Ernst Christiaan Büchner
Hendrikus Albertus Diederik Coenen
Gerard Dumbar
Frans Julius Johan van Eysinga
Cornelis Jans Geertsema
Johan Wilhelm Hein
Carel Johan Righard Nobel
Carolus Joannes Pické
Lodewijk Pincoffs
Adrianus Prins
Gijsbertus Schot
Willem de Sitter
Charles Theodorus Stork
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Adriaan Volckert Teding van Berkhout
Cornelis Jacobus Arnold den Tex
Jacob Thooft
Theodorus Petrus Viruly
Joost van Vollenhoven

Gematigde liberalen (10 zetels)
Dirk van Akerlaken
Louis Beerenbroek
Hendrik Jan Carsten
Albertus Jacobus Duymaer van Twist
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Gerrit Adrianus de Raadt
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel
Hendrik Jan Smit
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk

Katholieken (6 zetels)
Johannes Hengst
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Louis van Sasse van Ysselt
Petrus Johannes Antonius Smitz
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Antonius Franciscus Vos de Wael

Conservatieven (2 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Evert du Marchie van Voorthuysen

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1877 waren dertien leden periodiek aftredend. Negen leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Groningen werd Willem de Sitter (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Coos Cremers versloeg.
 Door Provinciale Staten van Gelderland werd Hendrikus Albertus Diederik Coenen (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Willem Anne Assueer Jacob Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Noord-Holland werd Adriaan Volckert Teding van Berkhout (liberalen) gekozen die de aftredende afgevaardigde Cornelis Hartsen (conservatieven) versloeg.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Petrus Johannes Antonius Smitz (katholieken) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Hermanus Eliza Verschoor (gematigde liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.

Tussentijdse mutaties

1878
 1 augustus: Gerard Dumbar (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Overijssel kozen Albert Jan Blijdenstein als zijn opvolger; hij werd op 17 september geïnstalleerd.

1879
 20 mei: Lodewijk Pincoffs (liberalen) werd vervallen verklaard van het Eerste Kamerlidmaatschap wegens een faillissement. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Frederik Gerrit Edmond Merkes van Gendt als zijn opvolger; hij werd op 16 september geïnstalleerd.
 6 juni: Cornelis Jans Geertsema (liberalen) moest ontslag nemen omdat hij niet meer aan de grondwettelijke vereisten voldeed om in de Eerste Kamer te mogen zetelen. Provinciale Staten van Groningen kozen Coos Cremers als zijn opvolger; hij werd op 16 september geïnstalleerd.
 21 juni: Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (liberalen) overleed. Provinciale Staten van Friesland kozen Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen als zijn opvolger; hij werd op 16 september geïnstalleerd.

1880
 11 februari: Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Gelderland kozen Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 13 april geïnstalleerd.
 1 mei: Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk (gematigde liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Utrecht. Provinciale Staten van Overijssel kozen Albertus van Naamen van Eemnes (liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 20 mei geïnstalleerd.
 8 juni: Adrianus Prins (liberalen) moest ontslag nemen omdat hij niet meer aan de grondwettelijke vereisten voldeed om in de Eerste Kamer te mogen zetelen. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Gijsbert van Tienhoven als zijn opvolger; hij werd op 28 juli geïnstalleerd.

1877-1880
Nederlandse politiek in 1877
Nederlandse politiek in 1880